Цаберфельд () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хайльбронн. Подчиняется управлению «Оберес Цабергой». Население составляет 3915 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 22,18 км². Официальный код — 08 1 25 108.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга